«Красные колокола. Фильм 1. Мексика в огне» — фильм режиссёра Сергея Бондарчука о событиях Мексиканской революции 1910—1917 гг. В основу фильма положена книга Джона Рида «Восставшая Мексика», а также факты из биографии писателя. Первая часть дилогии «Красные колокола».

Сюжет 
1913 год. Мексика. В стране полыхает гражданская война. Две крестьянские армии, возглавляемые Эмилиано Сапатой на юге и Франсиско («Панчо») Вильей на севере с тяжёлыми боями продвигаются к столице, занятой войсками диктатора генерала Уэрты. В самый разгар боёв в северную армию прибывает американский журналист Джон Рид с целью взять интервью у лидера восставших крестьян Панчо Вильи.

В ролях 
 Франко Неро — Джон Рид
 Урсула Андресс — Мэйбл Додж
  — Эмилиано Сапата
 Эраклио Сепеда — Панчо Вилья
 Бланка Герра — Изабель
 Хорхе Рейносо — Лангиноса, боец армии Вильи
 Мирдза Мартинсоне — Бесси Битти
 Алексей Емельянов — Инженер 
 Тенгиз Даушвили -  Сталин

Награды 
 Главный приз «Хрустальный глобус» — МКФ в Карловых Варах 1982 год;
 Приз Союза журналистов СССР — Сергей Бондарчук, 1982 год, МКФ в Ташкенте;
 Государственная премия СССР — Сергей Бондарчук, 1984 год;
 Государственная премия СССР — Вадим Юсов, 1984 год.

См. также 
 Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира

Примечания

Ссылки 
 «Красные колокола. Фильм 1. Мексика в огне» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм «Красные колокола. Фильм 1. Мексика в огне» в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы Сергея Бондарчука
Исторические фильмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы о революционерах
Военные фильмы Мексики
Военные фильмы Италии
Сапатизм
Фильмы о Мексиканской революции